4. Młodzieżowe Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w ramach IX Igrzysk Ameryki Południowej w kolumbijskim Medellín od 20 do 23 marca 2010.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Kolumbii
Igrzyska Ameryki Południowej
Sport w Medellín
2010 w Kolumbii